Der Halfpipewettbewerb im Freestyle-Skiing der Frauen bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi fand am 20. Februar 2014 statt.

Die US-Amerikanerin Maddie Bowman wurde Olympiasiegerin. Die Silbermedaille gewann Marie Martinod und Bronze ging an die Japanerin Ayana Onozuka.

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Halfpipe (Frauen)
Frauenskiwettbewerb